Алекса́ндр Ива́нович Ивано́в (1820—1890) — статистик, этнограф, исследователь Олонецкого края, краевед.

Биография 
Систематического образования не получил.

Службу начал корректором «Олонецких губернских ведомостей».

С 1845 по 1864 год являлся редактором неофициальной части газеты «Олонецкие губернские ведомости», а также выпусков «Памятной книжки Олонецкой губернии» и «Олонецкого сборника».

В 1866—1887 годах А. И. Иванов занимал должность секретаря Олонецкого губернского статистического комитета и старшего чиновника особых поручений при Олонецком губернаторе.

Принимал деятельное участие в организации в Петрозаводске в 1871 году Естественно-промышленного и историко-этнографического музея.

Являлся членом-сотрудником Императорского Русского географического общества. Награждён золотой медалью Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

Сочинения 
Автор более 100 публикаций по народной литературе, этнографии, истории и статистике Олонецкой губернии.
 Этнографические материалы Олонецкой губернии. Народные обычаи, сказки, песни, предания, поверья, суеверия, приметы, пословицы, поговорки, загадки, словари местного языка и пр. // Олонецкие губернские ведомости. 1847. № 25.
 Народное поверье. Ликантропы: люди-волки, люди-медведи // Олонецкие губернские ведомости. 1853. № 20.
 Фаддей Блаженный, современник Петра Великого (Биографический очерк, составленный по современной рукописи) // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1858 год. Петрозаводск, 1858. С. 216—219.
 Материалы для биографии Г. Р. Державина // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1868—1869 год. Петрозаводск, 1869. С. 201—212.
 Обустройство между Белым морем и Онежским озером усовершенствованного пути. — Петрозаводск, 1885
 Материалы для статистики судостроения, судоплавания и пароходства в Олонецкой губернии // Олонецкий сборник. — Петрозаводск, 1886. Вып. 2
 Тивдийские мраморные ломки: (В Петрозаводском уезде). — Петрозаводск: Губ. Тип., 1876. — 41 с.

Примечания

Литература 
 Пашков А. М. Историческое краеведение в Олонецкой губернии в первой половине XIX века // Историография дореволюционной Карелии. — Петрозаводск, 1988. — С. 71—72
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 361—400 с. — ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)
 
 
 Благовещенский И. И. Александр Иванович Иванов (биография) // Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 14

Ссылки 
 Иванов Александр Иванович // Биографический словарь краеведов Олонецкой и Архангельской губерний

Персоналии по алфавиту
Этнографы Российской империи
Статистики Российской империи
Историки Российской империи
Краеведы Российской империи
Краеведы Карелии